USS Indianapolis kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse marineschepen:

 USS Indianapolis (1918) - marine-vrachtschip
 USS Indianapolis (1932) - zware kruiser
 USS Indianapolis (1980) - duikboot
 USS Indianapolis (2019) - kustaanvalsschip